Вишнёвый — бывший разъезд Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположенный у села Лог в Иловлинском районе Волгоградской области, на линии Иловля-I — Филоново.

Деятельность 
Согласно «Книге 2. Часть 1. Раздел 1. Алфавитный справочник раздельных пунктов (станций, разъездов, постов, блокпостов и обгонных пунктов)» Тарифного руководства № 4, на разъезде осуществлялась:
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Фактически в настоящее время пассажирские поезда и электрички на станции не останавливаются.

История 
Разъезд открыт в 1928 году. Закрыт в 2006 году в связи со строительством второго пути на участке Липки — Лог.

Происшествия 

1 августа 1992 года на разъезде Вишнёвый из-за сна локомотивной бригады в 5:5 утра грузовой поезд № 2411, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался во встречный пассажирский поезд № 202 Москва-Волгоград. В результате столкновения травмированы пассажиры поезда № 202, повреждены тепловозы. Локомотивная бригада заснула из-за нарушения режима работы, допущенного значительного количества сверхурочных часов работы и нарушения установленной продолжительности работы бригады.

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: Вишнёвый
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) "Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Вишнёвый на сайте translogist.ru
 Вишнёвый на карте Волгоградской области
 Карта железных дорог и автодорог Волгоградской области

Остановочные пункты Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области